Přírodní palladium (46Pd) se skládá ze šesti stabilních izotopů: 102Pd (přirozený výskyt 1,02 %), 104Pd (11,14 %), 105Pd (22,33 %), 106Pd (27,33 %), 108Pd (26,46 %) a 110Pd (11,72 %). Bylo také popsáno 33 radioizotopů, s nukleonovými čísly 91 až 129, a 18 jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 107Pd (poločas přeměny 6,5×106 let), 103Pd (16,991 dne), 100Pd (3,63 dne) a 112Pd (21,04 hodin). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 14 hodin, většina pod 90 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 103 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy rhodia, zatímco u 107Pd a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na stříbro..

Palladium-103 
103Pd je radioizotop palladia využívaný v radioterapii. Vyrábí se v cyklotronu z palladia-102 nebo rhodia-103.

Seznam izotopů

Reference 

palladium
Palladium